at-Ta'i (oft nach Transkription Al-Ta'ee) steht für:

 at-Tā'i' li-amri 'llāh (; 974–991), Abbasidenkalif
 al-Ta'ee (), saudi-arabischer Fußballverein

 Malik bin Abi s-Samh at-Ta’i (), medinesischer Sänger und Musiker